Bartosz Domański (ur. 1980) – łyżwiarz
 Bolesław Domański (1872–1939) – duchowny
 Bolesław Domański – geograf, profesor
 Eugeniusz Domański (1909–1992) – lekarz weterynarii
 Henryk Domański (ur. 1952) – socjolog
 Ignacy Franciszek Domański – burgrabia
 Jacek Domański (ur. 1941) – aktor
 Jakub Domański – marszałek Ziemi Czerskiej
 Jan Domański (ujednoznacznienie)
 Jerzy Domański (ur. 1951) – dziennikarz
 Juliusz Domański (ur. 1927) – historyk filozofii
 Kazimierz Domański – ujednoznacznienie
 Lechosław Domański (1913–1941) – harcmistrz
 Marek Domański (1921–2002) – prozaik
 Michał Domański (1936–2005) – historyk sztuki
 Michał Domański (ur. 1735) – konsyliarz
 Paweł Domański (1959–2016) – matematyk
 Przemysław Domański (ur. 1986) – łyżwiarz
 Roman Domański – profesor nauk technicznych
 Ryszard Domański (ur. 1928) – ekonomista
 Stanisław Domański (ujednoznacznienie)
 Stefan Domański (1904–1961) – piłkarz
 Wawrzyniec Domański (1807–1860) – lekarz weterynarii
 Wiesław Domański (ur. 1957) – rzeźbiarz
 Witold Domański (1914–2008) – dziennikarz sportowy
 Zdzisław Domański (ur. 1943) – polityk